Рыцарь (от , всадник):

 Рыцарь — западноевропейский средневековый феодал из военно-землевладельческого сословия, находящийся в вассальной зависимости от своего сюзерена и получивший рыцарское воспитание.
 Рыцарь — в Европе средневековый дворянский почётный титул.
 Рыцарь (с XI века) — член духовно-рыцарского, военно-монашеского ордена.
 Рыцарь (с XIV века) — член аристократического рыцарского ордена, имеющий особый знак отличия из золота и серебра с драгоценными камнями и жемчугом.

В Великобритании
 Рыцарь — возведённый монархом в один из британских рыцарских орденов.
 Рыцарь-бакалавр — титул посвящённого монархом в рыцари, но не входящего в рыцарские ордены Соединённого Королевства.

Образные выражения
 О человеке, отличающемся рыцарством:
 рыцарь без страха и упрёка;
 рыцарь печального образа;
 рыцарь на час.
 О человеке, преданно служащем чему-либо:
 рыцарь сцены — актёр;
 рыцарь плаща и кинжала — тайный убийца, грабитель, раубриттер;
 скупой рыцарь — скупец.

См. также 
 Рейтар
 Чёрный рыцарь (значения)
 
 Кавалер